Bethlen Miklós (1642–1716) államférfi, kancellár, emlékíró
 Bethlen Miklós (1720–1781) kamarás, guberniumi és kamarai tanácsos, tartományi főbiztos
 Bethlen Miklós (1819–1900) a szabadságharc alatt őrnagy, utána hírlapíró
 Bethlen Miklós (1831–1899) színész, újságíró
 Bethlen Miklós (1860–1904) Hunyad és Torontál megye főispánja

Jegyzetek